Mothers of Men – film del 1917 diretto da Willis Robards
Mothers of Men – film del 1920 diretto da Edward José
The Broadway Madonna (o Mothers of Men) – film del 1922 diretto da Harry Revier